Il singolare del torneo di tennis Nyon Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Naewie che ha battuto in finale Vladimir Gabričidze 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Vladimir Gabričidze (finale)
 Felipe Rivera (quarti di finale)
 Markus Naewie (Campione)
 Jens Wöhrmann (semifinali)

 Christian Geyer (secondo turno)
 José Luis Aparisi (primo turno)
 Francisco Yunis (primo turno)
 Martin Damm (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nyon Challenger 1991